Anglia:
 Aire – rzeka  

Francja:
 Aire – gmina
 Aire – rzeka 

Szwajcaria:
 Aire-la-Ville – gmina w kantonie Genewa